Vražići est un toponyme qui peut désigner :
Vražići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
Vražići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Vražić